Laszki Murowane (Муроване) – wieś na Ukrainie, rejon pustomycki, obwód lwowski; za II RP w powiecie lwowskim
 Laszki Murowane (Муроване) – wieś na Ukrainie, rejon starosamborski, obwód lwowski; za II RP w powiecie samborskim (dawniej miasteczko)